«Mamamusic» —  українська продюсерська компанія, музичний лейбл та видавець. Засновник та керівник компанії — Нікітін Юрій Володимирович.

Про компанію 
9 грудня 1999 року Юрій Нікітін, на той час генеральний директор продюсерської компанії Nova Management, засновує компанію Mamamusic, яка сьогодні опікується авторськими правами, а також надає продюсерські послуги та забезпечує запис пісень українським та іноземним виконавцям.

Компанія Mamamusic займається діяльністю, яка охоплює майже всі сфери шоу-бізнесу, а саме:

 промо підтримка артистів та PR;
 цифровий продаж музичного контенту - мобільні пристрої, інтернет;
 правовий захист інтересів виконавців, авторські права;
 організація концертної діяльності;
 продаж прав на використання іміджу артистів в спонсорській та рекламній активності.

Виконавці, які підтримуються компанією

Теперішні 

 Верка Сердючка
 Ольга Горбачова
 KAZKA
 Nikita
 Mountain Breeze
 ROXOLANA

Колишні 

 Ірина Білик
 Скрябін
 Дар'я Астаф'єва
 Бондарчук
 Авіатор
 Армія
 Руслан Квінта
 Анна Завальська
 Hollywood FM
 Катя Веласкес
 НеАнгелы

Цікаві факти 

 У 2011 році львівський співак Тарас Гаврик зняв свій перший кліп на пісню "Нікітін" (за уч. СИШ), а для його розкрутки прийшов під офіс компанії Mamamusic із гаслом «Нікітін дай бабло».

Примітки 

Українські лейбли звукозапису
Українські торгові марки
Підприємства України
Поп-лейбли звукозапису